Râul Alunișu se poate referi la::

 Râul Alunișu, Țibleș
 Râul Alunișu, Dămuc
 Râul Alunișu, Nemțișor
 Râul Alunișu, Cracăul Negru

Vezi și 
 Râul Aluniș (dezambiguizare)
 Râul Alunul (dezambiguizare)
 Aluniș (dezambiguizare)

Toponime românești